Пташицкий () — фамилия польского происхождения. Известные носители:

 Пташицкий, Иван Львович (1854—1912) — российский польский математик, профессор; брат Станислава Пташицкого.
 Пташицкий, Станислав Львович (1853—1933) — российский польский филолог, брат Ивана Пташицкого.